San Pietro da Verona, predicatore domenicano venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
Pietro Martire Vermigli, teologo italiano riformato.

Pagine correlate 
Pietro Martire d'Anghiera